Zaburze peut faire référence à :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Zaburze, un village du powiat de Krasnystaw 
 Zaburze, un village du powiat de Zamość